|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2007 vond plaats van 9 tot en met 15 april 2007 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 35e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zestien speelsters uit de top 30 deel.

Titelhoudster Nadja Petrova was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Nicole Vaidišová die, evenals de plaatsingsnummers 2–8, een bye voor de eerste ronde had gekregen, verloor haar openingspartij in de tweede ronde. Daarin werd zij uitgescha­keld door de Nederlandse Michaëlla Krajicek.

Het tweede reekshoofd, Jelena Janković uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Russin Dinara Safina in twee sets. Janković wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van 2007.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, die door middel van een wildcard aan het toernooi deelnam, bereikte de kwartfinale. Daarin moest zij haar meerdere erkennen in het negende reekshoofd, Vera Zvonarjova.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Samantha Stosur waren het eerste reekshoofd. Zij hadden, evenals de plaatsingsnummers 2–4, een bye voor de eerste ronde gekregen, maar verloren hun openingspartij in de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Peng Shuai en Sun Tiantian.

Het als derde geplaatste duo Yan Zi en Zheng Jie won het toernooi. Zij versloegen in de volledig Chinese finale het ongeplaatste koppel Peng Shuai en Sun Tiantian in twee sets. Het was hun negende gezamenlijke titel. Geen van beiden had ooit dubbelspeltitels gewonnen met andere partners.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, met de Spaanse Lourdes Domínguez Lino aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Charleston 2007
Charleston